En , Piekoszów est le nom :
 de la gmina de Piekoszów, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 du village de Piekoszów, chef-lieu de cette gmina.